Remedios puede referirse a:

 El plural de remedio (medicamento);

Division Politica 

Argentina
 Capilla de los Remedios, localidad cordobesa situada en el departamento Río Primero, provincia de Córdoba, Argentina;
 Remedios de Escalada, localidad de la provincia de Buenos Aires, dentro del partido de Tres de Febrero;
 Remedios de Escalada, localidad de la provincia de Buenos Aires, dentro del partido de Lanús;

Colombia
 Remedios, municipio colombiano, localizado en la zona nordeste del departamento de Antioquia;

Cuba
 Remedios, municipio y ciudad cubana;

España
 El barrio Los Remedios, ubicado en Sevilla, España;
 Nuestra Señora de los Remedios, parroquia española del municipio de Mondoñedo; oFilipinas Remedios de Agusan, barrio del municipio de La Esperanza en la provincia de Agusan del Sur;
 Remedios T Romualdez, municipio filipino de la isla de Mindanao;

Panamá
 El Distrito de Remedios, una de las divisiones que conforma la Provincia de Chiriquí, situado en la República de Panamá;
 Remedios, municipio y ciudad panameña;

Personajes
 María de los Remedios de Escalada, señora esposa del prócer argentino José de San Martín.